Agent libre peut désigner :
 agent libre, dans les sports professionnels, un joueur autonome ou disponible ;
 Agent libre, le titre français au Québec de la série télévisée américaine Burn Notice.

Voir aussi 
 Free Agents, une série télévisée britannique diffusée en 2009
 Free Agents, une série télévisée américaine diffusée en 2011, basée sur la série britannique